Mickey est un prénom anglo-saxon dérivé de  et le nom d'un personnage créé par Walt Disney : Mickey Mouse (« Mickey la souris »).

Personnages de fiction
 Mickey Mouse est probablement la souris la plus connue au monde ; ce personnage a été créé par les studios Disney.
 Le Journal de Mickey est un journal français qui publie les aventures du précédent personnage et de ses compagnons.
 Mickey est un journal brésilien qui publie les aventures du précédent personnage et de ses compagnons.
 Micky Maus est un journal allemand qui publie les aventures du précédent personnage et de ses compagnons.
 Mickey's Toontown est le nom d'une section de parc d'attractions américain à l'effigie du même personnage.
 Mickey ayant été connu principalement par le biais du dessin animé, le terme mickey peut être parfois employé de manière générale pour désigner n'importe quel dessin animé.
 Mickey Smith, un personnage de la série Doctor Who.

Unité de mesure 
Le mickey est l'unité de base pour la mesure de la célérité d'un pointeur de souris d'ordinateur.

Boisson
 Un Mickey Finn est une boisson mélangée de drogue, dans la culture populaire anglo-américaine.

Film
 1918 : Mickey de Mack Sennett avec Mabel Normand.
 1992 : Mickey, film d'horreur américain.

Chanson
 Mickey, une chanson de Toni Basil.

Mickey célèbres 
 Mickey est le surnom de Mickaël Furnon, auteur-compositeur-interprète et guitariste français, leader du groupe Mickey 3D
 Mickey 3D, groupe de musique français
 Mickey Baker (1925-2012), guitariste américain
 Mickey Finn (1947-2003), percussionniste qui a joué pour le groupe T. Rex
 Mickey Finn (1947-2013), guitariste qui a joué avec Nino Ferrer et Jacques Higelin
 Mickey Rooney (1920-2014), acteur américain
 Mickey Rourke (1952-), acteur américain
 Mickey Spillane (1918-2006), auteur américain de romans policiers

Référence 

Homonymie de prénom